

Medaglie

Teste di serie

  Artur Beterbiyev (Quarti di finale)
  Bahram Muzaffer (Sedicesimi)
  Teymur Mammadov (Finalista)
  Ludovic Groguhe (Sedicesimi)
  Julio Castillo (Ottavi)

<li>  Kenny Egan (Sedicesimi)
<li>  Romarick Ngoula (Sedicesimi)
<li>  Oleksandr Usyk (Campione)
<li>  Tervel Pulev (Ottavi)
<li>  Wang Xuanxuan (Semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni

 2011